Серге́й Само́йлов:
 Самойлов, Сергей Александрович (1952—2017) — хоккейный судья.
 Самойлов, Сергей Владимирович (1966—1992) — советский боксёр, чемпион СССР, МСМК СССР.
 Самойлов, Сергей Вячеславович (1976—2000) — старший лейтенант ВС РФ, Герой РФ.